Lluís III de França el Jove
 Lluís III d'Alemanya el Jove